S8, S.8 ou S08 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Walrus (S08), un sous-marin de la Royal Navy ;
 SIAI S.8, un hydravion de reconnaissance italien.

Photographie 
 Nikon Coolpix S8, un appareil photo numerique fabriqué par Nikon.

Sciences 
Chimie
 , formule chimique du soufre natif cristallisé, le cyclooctasoufre ;
 Le conseil de prudence: Conserver le récipient à l’abri de l’humidité, sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Amputation traumatique d'une partie de la tête (S08), d’après la Classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Samsung Galaxy S8, un smartphone sorti en 2017.

Transports 
Aéronautique 
 Short S.8 Calcutta, un hydravion de ligne britannique.

Automobile
 Audi S8, une limousine sportive du constructeur allemand Audi ;
 BYD S8, un coupé-cabriolet du constructeur Chinois Byd.

Métro
  Ligne S8 du métro de Nankin en Chine.

Moto
 Sunbeam S8, une moto du constructeur britannique Sunbeam Cycles.

Routes
  Voie rapide autrichienne S8 reliant Deutsch-Wagram à la frontière slovaque ;
  Autoroute géorgienne S8 reliant Khachouri à Valé ;
  Voie rapide polonaise S8 reliant Kłodzko à Choroszcz.

Train
 
 Ligne S8 du S-Bahn de Berlin ;
 Ligne S8 du S-Bahn de Hanovre ;
 Ligne S8 du S-Bahn de Munich ;
 Ligne S8 du S-Bahn Rhin-Main ;
 Ligne S8 du S-Bahn Rhin-Ruhr.

 
 Ligne S8 du S-Bahn de Styrie.

 
 Ligne S8 du RER bruxellois.

 
 Ligne S8 des Chemins de fer de la Généralité de Catalogne.

 
 Ligne S8 du Service ferroviaire suburbain de Milan.

 
 Ligne S8 du RER Bernois ;
 Ligne S8 du RER Lucernois ;
 Ligne S8 du RER Saint-Gallois ;
 Ligne S8 du RER Vaudois ;
 Ligne S8 du RER Zurichois.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres